Евангелическо-лютеранский деканат Кемптен (), сокращённо  деканат Кемптен — один из семи деканатов церковного региона Аугсбург Евангелическо-лютеранской церкви Баварии.
Деканат возглавляет декан.

История 
Деканат Кемптен образован 7 декабря 1810 года. Церковный приход Кауфбойрен был присоединён к деканату 2 июля 1816 года.

Деканат 
Деканат Кемптен — один из крупнейших по площади не только в церковном регионе Аугсбург, но и во всей евангелическо-лютеранской церкви Баварии.

Организационная структура 
Деканат Кемптен расположен в административном округе Швабия Баварии и охватывает территорию городов земельного подчинения  Кауфбойрен и  Кемптен, а также районов Верхний Алльгой, Линдау и большую часть района Восточный Алльгой, за исключением административного сообщества Бухлоэ в следующем составе:
 город и городская община Бухлоэ;
 ярмарочная община Валь;
 община Енген;
 община Ламердинген.

Общая площадь деканата в пределах Германии по состоянию на 1 января 2015 года составляет 321.756,37 га. (см. #Комментарии)

В состав деканата входит викариатская церковь Кройцкирхе (Хиршегг-Клайнвальзерталь, Австрия) церковного прихода Оберстдорф (Кристускирхе), расположенная в политической общине Миттельберг (федеральная земля Форарльберг). Общая площадь политической общины Миттельберг составляет 9684,67 га.

По данным deWiki также под контролем ЕЛЦБ и, соответственно, церковной общины Erlöserkirche (Immenstadt im Allgäu), расположенной в городской общине Имменштадт-им-Алльгой, прихожане австрийской политической общины Юнгхольц (федеральная земля Тироль). Общая площадь политической общины Юнгхольц составляет 705,34 га.

С учётом того, что под контроль деканата попадают австрийские политические общины Миттельберг и Юнгхольц, общая площадь, занимаемая деканатом, распространяется на территорию в 332.146,38 га.

Офис управления евангелическо-лютеранского деканата Кемптен расположен в городе Кемптен:
 87435 Кемптен, Санкт-Манг-Плац, 2 ();
 декан (2016) —  Йёрг Диттмар.

Приходское бюро деканата Кемптен предоставляет всевозможные услуги (финансовые и т. п.) для церковной общины города Кемптен () и администрации Кемптена, включая все церковные приходы деканата Кемптен (Dekanat Kempten).

Адрес бюро:
 87435 Кемптен, Райхштрассе, 6 ().
В деканате Кемптен располагаются 26 церковных общин Евангелическо-лютеранской церкви Баварии с 29 церковными приходами, которые обслуживают 64 264 евангельских христиан (2014).

2016Список евангелическо-лютеранских церковных приходов деканата Кемптен по городам и общинам Швабии

⇑

Синод и совет деканата 
Синод деканата (), совет деканата и декан возглавляют деканат со всеми церковными приходами, входящими в его состав.
Члены синода (приходские советы, работники церкви и пасторы) назначаются после выборов в церковный совет. Задачей синода является содействие в сотрудничестве между церковными общинами по предоставлению церковных услуг в целом, а также для информирования общественности о церковных проблемах. Он также принимает решения о бюджете деканата () и вносит свои предложения в Генеральный Синод и земельную Церковь.

Президиум синода собирается не реже одного раза в год. В его состав входят декан и два избранных члена из мирян, имеющие равные права.

Совет деканата имеет постоянное представительство в синоде. Он также представляет деканат в судах. В его задачи входит координировать работу церкви в деканате и планировать совместные проекты. Кроме того, он управляет активами деканата и оказывает юридическую помощь церкви.

Церковные общины 
Интерактивную карту размещения церковных приходов Евангелическо-лютеранского деканата Кемптен можно посмотреть здесь.

⇑

Статистика 
Церковная жизнь евангелическо-лютеранского деканата Кемптен

Прихожане церковных общин Евангелическо-лютеранского деканата Кемптен ЕЛЦБ

Литература 
 Hans-Peter Hübner: Kirchenkreise. In: Historisches Lexikon Bayerns

Комментарии

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальная страница 
 Географические координаты евангелическо-лютеранского деканата Кемптен: .

См. также 
 Церковный регион Аугсбург
 Евангелическо-лютеранская церковь Баварии
 Евангелическая церковь Германии
 Kirchenkreis Augsburg 
 Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern

Ссылки 

К
Кемптен
Швабия
Появились в 1810 году